Alfa Romeo 164  — автомобиль бизнес-класса производства компании Alfa Romeo. Выпускался с 1987 по 1998 годы. Выпускался в кузове седан. Дизайн был разработан Энрико Фумиа из ателье Pininfarina. Являлся флагманской моделью марки Alfa Romeo. Всего было выпущено 273 857 автомобилей. В октябре 1978 года, Alfa Romeo, FIAT, Lancia и SAAB пришли к соглашению о разработке отдельных моделей бизнес-класса на платформе Type Four, таким образом, в процессе разработки появились такие автомобили как Alfa Romeo 164, Saab 9000, Fiat Croma, Lancia Thema. FIAT и Lancia были схожи с Saab во многих аспектах, но Alfa Romeo разделяла с ними только шасси.

Двигатели 
За годы производства автомобили оснащались широким диапазоном двигателей. Линейка бензиновых моторов состояла из: объемом 2 литра рядный 4 цилиндровый TwinSpark с и без каталитического нейтрализатора (мощностью от 143 до 148 л.с. в зависимости от версии), 2 литра V6 turbo с турбонаддувом (мощностью 201 л.с.), 2 литра рядный 4 цилиндровый с турбонаддувом (мощностью 175 л.с.), 3 литра V6 с 12 клапанным ГРМ (мощностью от 180 до 192 л.с. в зависимости от версии), 3 литра V6 с 24 клапанным ГРМ (мощностью от 200 до 232 л.с. в зависимости от версии). Линейка дизельных двигателей была представлена 2 литровыми рядными 4 цилиндровыми моторами с турбонаддувом мощностью 117 л.с. или 125 л.с. в зависимости от версии.

Продажи 

Стоимость Alfa Romeo 164 V6 (185 л. с.) в Германии в 1988 году составляла 45 200 DM

Примечания

Ссылки 

Автомобили Alfa Romeo